Prorok může být:

 prorok

v kultuře
 Prorok (kniha) – kniha poetických esejů Chalíla Džibrána
 Prorok (film) – francouzsko-italské kriminální drama z r. 2009
 ¿Prorok?? – román Martina Petišky
 Prorok (opera) (Le Prophète) – opera Giacoma Meyerbeera

příjmení
 Ivo Prorok (1969) – český hokejista
 Josef Prorok (1987) – český atlet, běžec–čtvrtkař
 Pavel Prorok (1963) - český hokejista
 Roman Prorok – český producent a režisér
 Vladimír Prorok (1929–2014) – český sportovní gymnasta a trenér

Související články 
 Proroctví

Rozcestníky - příjmení